Ел Кампито има више значења:

 Ел Кампито (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Кампито, Колонија Мигел Алеман (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Кампито (Плајас де Росарито), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Кампито (Калакмул), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Кампито (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кампито (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кампито (Сучијате), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кампито (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Кампито, Ел Пуерто (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Кампито (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Кампито (Ангостура), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Кампито (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Кампито (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Кампито (Салвадор Алварадо), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Кампито, Кампо Замора (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Кампито (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Кампито (Бенхамин Иљ), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Кампито (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Кампито, Крибас (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Кампито, Кампо Нумеро Трес (Етчохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Кампито, Ла Нопалера (Имурис), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Кампито (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Кампито (Росарио), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Кампито (Санта Ана), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Кампито (Тринчерас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику